Gunnell est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Frank H. Gunnell (1906-1993), un paléontologue américain
 Kelly Gunnell (née en 1994), une nageuse sud-africaine
 Sally Gunnell (née en 1966), une athlète britannique, spécialiste du 400 mètres haies
 Steven Gunnell, un membre du boys band français Alliage

Voir aussi